Dama kameliowa – powieść Alexandre Dumas (syna)
 Dama kameliowa – amerykański film z 1926 roku
 Dama kameliowa – amerykański film z 1936 roku
 Dama kameliowa – francusko-włoski film z 1953 roku
 Dama kameliowa – francusko-włoski film z 1981 roku
 Dama kameliowa – polski film z 1994 roku
 Dama kameliowa – francuski film z 1998 roku
 Dama kameliowa – eufemistyczne określenie kurtyzany, odwołujące się do tytułowej postaci powieści